Müthel ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Müthel (1926–1980), deutsche Autorin und Regisseurin
 Johann Gottfried Müthel (1728–1788), deutscher Komponist
 Johann Ludwig Müthel (1764–1821), deutsch-baltischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Julius Müthel (1841–1906), deutsch-baltischer Theologe
 Lola Müthel (1919–2011), deutsche Schauspielerin
 Lothar Müthel (1896–1964), deutscher Schauspieler und Regisseur